Table Bay steht für:

 Table Bay (Antarktika), Gletscher in der Königin-Alexandra-Kette
 Table Bay (Elephant Island), Bucht von Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Table Bay (Newfoundland and Labrador), Siedlung in Kanada
 Table Bay, englischer Name der Tafelbucht bei Kapstadt, Südafrika